

Toponyme 

 Arbonne est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine. 
 Arbonne-la-Forêt est une commune française, située dans le département de Seine-et-Marne et la région Île-de-France.
 L'Arbonne est une rivière française, située dans le département de la Savoie et la région Auvergne-Rhône-Alpes, affluent de l'Isère.
 Lake D'Arbonne est un parc d'état de la Louisiane

Nom commun 
 Arbonne est un synonyme du petit meslier, un cépage de France de raisins blancs.

Homonymie de toponyme